Kowarz ist der Name von:
Ferdinand Kowarz (1838–1914), österreichischer Entomologe
Kurt Kowarz (* 1958), Fußballtorwart und Trainer